Canada Bay kan syfta på följande platser:

Australien 

 Canada Bay, New South Wales, stadsdel, 
 City of Canada Bay, New South Wales, 
 Canada Bay (vik i Australien), New South Wales,

Kanada 

 Canada Bay (vik i Kanada), Newfoundland och Labrador, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar